

Prénom 
Tancredo est la forme en espagnol et en portugais du prénom Tancrède, porté notamment par :

 Tancredo Neves (1910-1985), homme d'État brésilien.

Patronyme 
 Tom Tancredo (né en 1945), homme politique américain du Parti républicain.